Murzynowo (gromada) (powiat gorzowski/skwierzyński/gorzowski)
 Murzynowo Kościelne (gromada) (powiat średzki)
 Murzynowo Leśne (gromada) (powiat średzki)